Bear Lake kan syfta på:

 Bear Lake, Pennsylvania  kommun (borough) i Warren County i Pennsylvania
 Bear Lake, Wisconsin – ort i Barron County, Wisconsin
 Bear Lake (Idaho–Utah) – sjö i USA

Se även 
 Bear Lake County
 Big Bear Lake